|-
| 175001 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175002 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175003 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175004 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175005 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175006 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175007 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175008 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175009 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175010 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175011 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175012 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175013 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175014 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175015 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175016 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175017 Záboří ||  || 28 martie 2004 || Kleť || , 
|-
| 175018 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175019 - ||  || 17 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175020 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175021 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175022 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175023 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175024 - ||  || 27 martie 2004 ||  || 
|-
| 175025 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175026 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175027 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175028 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175029 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175030 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175031 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175032 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175033 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175034 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175035 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175036 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175037 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175038 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175039 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175040 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175041 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175042 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175043 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175044 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175045 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175046 Corporon ||  || 27 martie 2004 ||  || 
|-
| 175047 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175048 - ||  || 19 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175049 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175050 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175051 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175052 - ||  || 24 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175053 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175054 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175055 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175056 - ||  || 22 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175057 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175058 - ||  || 27 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175059 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175060 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175061 - ||  || 18 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175062 - || 2004 GJ || 9 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175063 - ||  || 9 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 175064 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175065 - ||  || 12 aprilie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 175066 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175067 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175068 - ||  || 15 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175069 - ||  || 15 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 175070 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175071 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175072 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175073 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175074 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175075 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175076 - ||  || 12 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 175077 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175078 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175079 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175080 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175081 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175082 - ||  || 15 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175083 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175084 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175085 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175086 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175087 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175088 - ||  || 21 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175089 - ||  || 22 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 175090 - ||  || 24 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175091 - ||  || 25 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175092 - ||  || 24 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175093 - ||  || 24 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175094 - ||  || 20 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175095 - ||  || 9 mai 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 175096 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175097 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 175098 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175099 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175100 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-